Sekiyado (jap. ) bezeichnet:
 Sekiyado (Chiba), eine ehemalige Stadt in der japanischen Präfektur Chiba (eingemeindet nach Noda (Chiba))
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Sekiyado (Han)